Praga je lahko:
 Praga, glavno mesto Češke
 Praga, Nikšić - vas v Občini Nikšić, Črna gora
 Praga, Varšava - zgodovinsko mestni predel Varšave na desnem bregu Visle na Poljskem
 Nadškofija Praga, sedež praškega metropolita in češkega primasa